Die Liga Asobal 2019/20 war die 30. Spielzeit der Liga Asobal, der höchsten Spielklasse im spanischen Handball der Männer. Die Saison begann am 6. September 2019 mit der Partie zwischen Titelverteidiger FC Barcelona und Helvetia Anaitasuna (42:25) und wurde nach dem 19. Spieltag aufgrund der COVID-19-Pandemie vorzeitig abgebrochen.

Der Verband RFEBM legte fest, dass der Tabellenführer FC Barcelona den Meistertitel erhielt und sich für die nächste EHF-Champions-League-Saison qualifizierte. Es gab keine Absteiger, aber Aufsteiger aus der 2. Liga, weshalb die nächste Saison in der 1. Liga mit 18 Mannschaften gespielt werden sollte. Für die kommende EHF European League qualifizierten sich die Mannschaften auf den Plätzen 2 und 3 der Hinrundentabelle, Ademar León und Bidasoa Irún, sowie der Finalist der Copa del Rey, BM Benidorm.

Tabelle 

Legende:
{| style="border:1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0"
|-
| bgcolor="#ffebad"|
|  
| style="text-align:left;" | Spanischer Meister 2020 und Teilnehmer an der EHF Champions League 2020/21
|-
| bgcolor="#ccccff"|
|  
| style="text-align:left;" | Teilnehmer am EHF European League 2020/21
|-
| (M)
|  
| style="text-align:left;" | Spanischer Meister 2019
|-
| (P)
|  
| style="text-align:left;" | Spanischer Pokalsieger 2019
|-
| (N)
|  
| style="text-align:left;" | Aufsteiger aus der División de Honor Plata 2018/19
|}

Weblinks 
 Website der Liga Asobal
 Liga Asobal 2019/20 auf den Seiten der Königlich spanischen Handballföderation (RFEBM)

Einzelnachweise 

2019
Handballsaison 2019/20